Robert Selander ist der Name folgender Personen:

* Robert K. Selander (1927–2015), US-amerikanischer Populationsgenetiker, Evolutionsbiologe und Ornithologe
 Robert W. Selander (* 1952), Präsident und Chief Executive Officer von MasterCard